Vila Maria, município do Rio Grande do Sul
Vila Maria, distrito do município de São Paulo
Vila Maria (bairro de São Paulo), bairro do município de São Paulo
Subprefeitura da Vila Maria/Vila Guilherme, em São Paulo
Barão de Vila Maria, barão brasileiro
Unidos de Vila Maria, escola de samba de São Paulo

Desambiguações de topônimos